Обіг — використання, вжиток.
 Обіг — характерна для товарного виробництва форма обміну продуктів праці та інших об'єктів власності шляхом купівлі-продажу; рух товарів та інших цінностей у суспільстві.
 Грошовий обіг
 Обіг цінних паперів
 Товарний обіг

Див. також 
 Кровообіг
 Кругообіг
 Оборот